Sirosperma är ett släkte av svampar. Sirosperma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirosperma